{| class="sortable wikitable"
! God. !! Mjesto održavanja !! Vrsta !! Prvakinja 
|-
| 2014. || Đakovo || zatvoreno || Borka Frančišković
|-
| 2013. || Zagreb || zatvoreno || Valentina Golubenko
|-
| 2012. || Rijeka || zatvoreno || Valentina Golubenko
|-
| 2011. || Topusko || zatvoreno || Mirjana Medić
|-
| 2010. || Topusko || zatvoreno || Borka Frančišković
|-
| 2009. || Krapina || zatvoreno || Borka Frančišković
|-
| 2008. || Sveti Martin na Muri || zatvoreno || Borka Frančišković
|-
| 2007. || Đakovo || zatvoreno || Borka Frančišković
|-
| 2006. || Zagreb || zatvoreno || Mirjana Medić
|-
| 2005. || || ||
|- 
| 2004. || Zagreb || zatvoreno || Rajna Šargač
|-
| 2003. || Rabac || otvoreno || Mirjana Medić
|-
| 2002. || Zagreb || otvoreno || Mara Jelica
|-
| 2001. || || ||
|-
| 2000. || || ||
|-
| 1999. || Pula || otvoreno || Vlasta Maček
|-
| 1998. || Pula  || zatvoreno || Zorica Puljek
|-
| 1997. || || ||
|-
| 1996. || Pula || otvoreno || Mirjana Medić
|-
| 1995. || Slavonski Brod || zatvoreno || Mirjana Medić
|-
| 1994. || Poreč || otvoreno || Mirjana Medić
|-
| 1993. || Zagreb || otvoreno || Mirjana Medić
|-
| 1992. || Pula/Đakovo || otvoreno/zatvoreno || Albina Paraminski/Vlasta Maček
|}

Šah u Hrvatskoj
prvenstvo-žene